John Black (????–1854) amerikai szenátor Mississippi államból
John Black (1882–1924) kanadai olimpikon sportlövő
John Black (1900–1993) skót labdarúgó
John Black (1940) brit televíziós rendező
John Black (199?) skót labdarúgó, a Dundee FC középpályása